У́лица Связи́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Связистов — улица в посёлке Восточный Советского района Казани.
 Улица Связистов — улица в Москве (Внуково).
 Улица Связистов — улица в Новосибирске.
 Улица Связистов — улица в Томске (Родионово).

Украина 
 Улица Связистов — улица в Донецке.